Crampton ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Crampton (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Scream Queen
 Cecil Burleigh Crampton (1871–1920), schottischer Geologe
 Guy Chester Crampton (1881–1951), Zoologe
 Matthew Crampton (* 1986), englischer Bahnradsportler
 Jessica Crampton (* 1994), britische Bahnradsportlerin

 Steven Crampton (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Russell Crampton (1816–1888), englischer Maschinenbauer und Ingenieur, Erfinder der Crampton-Lokomotive
 William G. R. Crampton (* 1969), britisch-irischer Zoologe (Fische)

Crampton ist die Bezeichnung  für 
 die Crampton-Lokomotive nach Thomas Russell Cramptons Entwurf

 Kollege Crampton ist ein Lustspiel von Gerhart Hauptmann aus dem Jahr 1892